Tour de France 2016 var den 103. udgave af cykelløbet Tour de France. Vinder af løbet blev briten Chris Froome.

Løbet startede i Frankrig, men gik også gennem Spanien, Andorra og Schweiz. Første etape var en almindelig fællesstart, og gik fra Mont-Saint-Michel til Utah Beach, lørdag den 2. juli 2016.

Hold og ryttere 

198 ryttere fra 22 hold og 35 nationer stillede til start. Blandt dem var tre tidligere samlede vindere af løbet; Chris Froome (2015 og 2013), Vincenzo Nibali (2014), Alberto Contador (2007 og 2009). Adam Hansen stillede til start i sin femtende Grand Tour i træk.

Danske ryttere 
Jakob Fuglsang kørte for 
Lars Bak kørte for 
Christopher Juul-Jensen kørte for 
Matti Breschel kørte for 
Michael Mørkøv kørte for 
Michael Valgren kørte for 
Chris Anker Sørensen kørte for

Etaperne

Trøjernes fordeling gennem løbet

Bjergspurter 
Stigninger markeret med fed indikerer HC (udenfor kategori)

12. etape fra Montpellier til toppen af Mont Ventoux blev forkortet grundet kraftig vind og af hensyn til rytternes sikkerhed besluttede Tour-arrangøren ASO at flytte målstregen 6 km ned ad bjerget til Chalet Reynard. Etapen gik dermed fra de oprindelige 184 km til 178 km og den samlede længde på stigningen op ad Mont Ventoux gik fra 15,7 km og en gennemsnitnig stigningsprocent på 8,8 til en længde på 9,6 km og en stigningsprocent på 9,3 til Chalet Reynard.

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger
Tour de France 2016 - Officielle hjemmeside

 
UCI World Tour 2016